Konarskie peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Konarskie, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Konarskie, dans le powiat de Śrem.